Роберт Неста Глацел (; Фирстенфелдбрук, 8. јануара 1994) немачки је фудбалер, који тренутно наступа за Хајденхајм. Висок је 193 центиметра и игра у нападу.

Статистика

Клупска 

 Ажурирано 28. маја 2019. године.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 

Рођени 1994.
Немачки фудбалери
Фудбалери Кајзерслаутерна
Нападачи у фудбалу